Peltasterinostroma är ett släkte av svampar. Peltasterinostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Peltasterinostroma